Свирковец — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Гоголевского сельского поселения. Население — 6 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 6 км к юго-востоку от Монастырщины, в 35 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Лютая. В 42 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района